Bielz ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Bielz (1787–1866), siebenbürgischer, k. k. österreichischer Lithograf, Verleger und Malakologe, Vater von Eduard A. Bielz
 Eduard Albert Bielz (1828–1898), siebenbürgischer, k. k. und k. u. k. österreichischer Jurist und Naturforscher, Sohn von Michael Bielz
 Julius Bielz (1884–1958), siebenbürgischer, k. u. k. österreichischer, später rumänischer Kunsthistoriker, Volkskundler und Museologe